Flintholm ist der Name von

 Flintholm (Schlei), deutsche Insel in der Schlei
 Flintholm (Syddanmark), dänische Insel vor Fünen in der Region Syddanmark
 Flintholm (Frederiksberg), Ortsteil von Frederiksberg

siehe auch
 Flintholm Sogn
 Bahnhof Flintholm